Cibi ist
 der Spitzname von Coloman Braun-Bogdan (1905–1983), einem rumänischen Fußballspieler, -trainer, -funktionär und -autor
 ein Kriegstanz, den die Fidschianische Rugby-Union-Nationalmannschaft vor jedem ihrer Spiele aufführt.

CIBI steht für:
 Codex Iuris Bavarici Iudiciarii, 1753 eingeführte Zivilprozessordnung für das Kurfürstentum Bayern

CIBI